Чернушенко Владислав Олександрович — російський диригент, педагог, народний артист СРСР.
 Чернушенко Людмила Григорівна — депутат Верховної Ради УРСР 11-го скликання.